Недоброво — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Недоброво, Владимир Владимирович (15 февраля 1905, Санкт-Петербург, Российская империя — 12 августа 1951) — советский сценарист, кинокритик, киновед.
 Недоброво, Николай Владимирович (1 (13) сентября 1882, имение Раздольное, Харьковская губерния — 2 декабря 1919, Ялта) — русский поэт, критик, литературовед.